Să-nceapă Aventura (în , cunoscut inițial ca Adventure Time with Finn and Jake) este un serial de desen animat american pentru televiziune, creat de Pendleton Ward pentru Cartoon Network. Desenul animat se concentrează pe aventurile a doi prieteni foarte buni, Finn băiatul uman și câinele Jake cu puteri magice, care locuiesc în tărâmul Ooo.

Desenul animat a originat dintr-o animație scurtă din 2007 difuzată pe Nicktoons ca parte a serialului incubator Random! Cartoons. După ce scurtmetrajul a avut foarte multe vizualizări pe internet, executivii de la Nickelodeon au refuzat să îl preia ca un serial întreg. Mai târziu, Cartoon Network l-a preluat pentru o serie de lungmetraj care a avut avanpremiera în 11 martie 2010 și a avut premiera oficială în 5 aprilie 2010. Desenul animat a fost un succes, fiind primit cu laude din partea criticilor. Serialul s-a încheiat în data de 3 septembrie 2018 cu episodul "Come Along With Me".

Premiera în România a avut loc în 16 mai 2011 pe canalul Cartoon Network.

Descrierea 

Seria prezintă aventurile ficționale dintre doi prieteni foarte buni : Jake, câinele bătrân și înțelept cu o inimă mare și bună, și Finn, băiatul de 12 ani, care mai presus de toate vrea să fie un erou.

Cei doi prieteni sunt cei mai apropiați din lume. Ei își știu toate secretele, și se ajută unul pe altul în situații grele, iar la orizont sunt probleme pe care ei știu că le pot rezolva. Finn și Jake te pot face să râzi până la lacrimi, salvând vieți și explorând insule periculoase, în căutarea aventurilor palpitante...

Finn a fost găsit în pădure, de părinții lui Jake, pe când era un copil mic. De atunci, prietenul său cel mai bun și fratele său adoptiv, câinele care are 28 de ani câinești, își folosește puterile la oricare oportunitate. Ei trăiesc în tărâmul Ooo, plin de personaje ficționale, și viziuni apocaliptice.

Personaje

Principale 
 Finn - Finn este un băiat de 12 - 17 ani (după sezon) care nu iubește nimic mai mult decât să meargă în aventuri și să salveze ziua. Este ultimul om din lume și fratele adoptiv al lui Jake. Poartă o "pălărie grozavă" auto-proclamată care acoperă părul extrem de lung și blond care curge, și este predispus la exclamații ciudate și izbucniri. El are o poftă de aventură și va ajuta pe oricine are nevoie, dar fiind atât de plin de energie, el are probleme în situații care necesită să facă alte lucruri decât combaterea monștrilor. Finn este considerat de către mulți dintre locuitori să fie ultimul sau unul dintre ultimii oameni. El este protagonistul spectacolului.
 Jake - Jake este cel mai bun prieten al lui Finn și este un câine cu puteri magice, care poate să se întindă sau să se micșoreze la orice formă sau dimensiune. El are 28 de ani (în anii magici ai câinilor). Acționează ca un confident și mentor pentru prietenul său energic (deși, uneori, el dă sfaturi oarecum șmechere), Jake are o atitudine de dat înapoi în majoritatea situațiilor, dar iubește aventura și va lupta atunci când Finn are nevoie de el. El este iubitul Domniței Unicubeu. Puterile lui Jake sunt de un ajutor considerabil în luptă și de transport, dar sunt de asemenea folosite uneori ca nimic mai mult decât forme de exprimare joviale. El este, de asemenea, foarte bun la a cânta la vioară. Știe să vorbească coreeană, la fel ca Domnita Unicubeu.

Secundare 
 Împăratul Gheții (din sezonul 7 Regele Gheții) – Cunoscut și sub numele de "Simon Petrikov", împăratul gheții urmărește un singur lucru: să-și găsească o soție, indiferent prin ce mijloace. Acesta a cumpărat coroana sa de la un docher bătrân din nordul Scandinaviei și când a pus-o pe cap a început să aibă viziuni despre "Războiul Ciupercii" ceea ce a speriat-o pe logodnica sa. Cu cât purta mai mult coroana cu atât se transforma mai mult în Împăratul Gheții.
 Marceline – Marceline este o vampiriță și o rockeriță nebună. După secole petrecute în Tărâmul Ooo, nu se mai teme de nimic. Aceasta a fost găsită încă de când era o fetiță de 4 ani de către Simon Petrikov care i-a fost mereu alături și care a protejat-o până în ultimul său moment ca om.
 Prințesa Gumiță (PG) – Prințesa Gumiță este o tocilară frumoasă pasionată de domenii care de care mai neobișnuite, de la cercetările despre rachete la creșterea broaștelor țestoase.
 Domnița Unicubeu – Domnița e animăluțul credincios al Prințesei Gumiță. Cu pasiunea ei pentru vioară, e partenera perfectă a lui Jake. Ea vorbește coreeană.
 Betty - Betty este logodnica lui Simon Petrikov. Ea a plecat și l-a lăsat singur pe acesta după ce Simon și-a pus coroana și a înnebunit, ceea ce a speriat-o groaznic.
 Prințesa Spațiului cu Bulgări (PSB) - Prințesa Spațiului cu Bulgări vine din împărăția pufoasă ca un nor a Spațiului cu Bulgări. Se poartă ca o adolescentă răsfățată.
 Beemo (BMO) - Beemo nu e doar colegul de cameră al lui Finn și Jake. Beemo e și prietenul, camera video, ceasul deșteptător și consola lor de jocuri video.
 Gunter - Gunter este numele dat de Împăratul gheții tuturor supușilor lui pinguini, dar îl pronunță diferit în funcție de personalitatea pinguinului (Gunter, Goonter, Goonther, Günter).
 Earl Ducele de acritură - Earl Ducele de acritură este conducătorul supersensibil și încăpățânat al ținutului Acritură și moștenitorul Împărăției de zahăr. A fost primul din seria de experimente ratate ale Prințesei Gumiță. Pentru că în loc de inimă, în pieptul lui se află o lămâie, nu-i de mirare caracterul său nerespectuos și aversiunea lui față de tot ceea ce e dulce, la figurat. Îi plac locuitorii Împărăției de Zahăr nu doar pentru că ar vrea să le fie conducător, ci și pentru gustul lor plăcut (în episodul Prea Tânără/Too Young).
 Mentosan - Mentosan este un locuitor al Împărăției de zahăr și majordomul credincios al Prințesei Gumiță. Are un trecut misterios și o relație neclară cu Susan Puternica (Susan Strong).
 Mi-Miau - Mi-Miau este o pisică mică dar periculoasă din Breasla Asasinilor, care a încercat s-o elimine pe Prințesa Zmeură pentru a fi declarată asasin cu acte-n regulă.
 Trompiță (în episodul Cristalele au puterea numită Copăcel) - Trompiță este o elefănțică verzuie, cu glasul mic și accent molcom, din sud, care este prietenă cu Finn și Jake. Se face cunoscută prin drăgălășenia ei. Îi place să culeagă mere și să facă plăcintă cu mere. În episodul Visul iubirii, s-a aflat că un porc este îndrăgostit de ea, iar iubirea dintre cei doi era neplăcută pentru ceilalți.
 Prințesa Flamă - Prințesa Flamă este o prințesă înfierbântată din Regatul focului și noua feblețe a lui Finn. Puterile sale incendiare depind de toanele în care se află, și i s-a dus vestea că-i sare țandăra de la orice.
 Oamenii dulci - Oamenii dulci sunt ceilalți locuitori ai Împărăției de Zahăr. Aceștia explodează când se sperie și, pe deasupra, mai sunt și foarte naivi. Cu toate acestea, îi ascultă ordinele Prințesei Gumiță, și adoră când sunt anunțați că urmează să ia parte la o petrecere.
 Susan Puternica (Susan Strong) - Susan este un fel de humanoidă care locuiește într-un canal, împreună cu alți humanoizi la fel ca ea. Ea vorbește agramat. Este ca o soră pentru Finn.
 Erdap - Este robotul de aruncat plăcinte al lui Finn.

 Ricardio - Ricardio este inima Împăratului gheții care s-a îndrăgostit de Printesa Gumiță și i-a otrăvit pe Finn și Jake. 
 Chenien - Ea a fost iubita lui Billy. 
 Billy - El este cel care l-a bătut măr pe Hoit și l-a ținut prizonier in rășina unui copac. 
 Hoitul (en. The Lich) - El este cel care l-a omorât pe Billy și pe Prismo și vrea să-i omoare pe toți cei din tărâmul Ooo. Acesta a fost omorât în episodul Escape from the Citadel, fiind transformat într-un copil uriaș, drăgăstos și verde. Acum acesta (sub formă de bebeluș) trăiește cu Trompiță și domnul Porc, noii lui părinți adoptivi. 
 Prismo - Aflat în camera timpului acesta îndeplinește dorințe prin magia sa. A fost omorât după care a reînviat în episodul Tu ești?.

Personaje cu sex schimbat (din tărâmul Aaa) 
 Fiona - Un personaj fictiv din cărțile pe care Împăratul gheții obișnuiește să le scrie, este versiunea umană alternativă și feminină a lui Finn. Ea este la fel de curajoasă, aventuroasă și nemaipomenită ca și varianta ei masculină, în înfruntarea cu inamica ei, Regina gheții.
 Cake - De asemenea, un personaj fictiv din cărțile pe care Împăratul gheții obișnuiește să le scrie, o pisică, versiunea alternativă, feminină a lui Jake. Are puteri similare care-i permit să se întindă, să se sucească și să-și transforme corpul, iar prietenul ei este Lordul Monochromicorn.
 Prințul Gumball - versiunea masculină a Prințesei Gumiță
 Lordul Monochromicorn - versiunea masculină a Domniței Unicubeu. El este un unicorn negru cu ochi albi. Este prietenul pisicii Cake.
 Regina Gheții - versiunea feminină a Împăratului gheții. Ca și Împăratul gheții, ea vrea să-l prindă pe prințul Gumball ca să se mărite cu el, dar este mereu oprită de Fionna și Cake.
 Marshall Lee - versiunea masculină a lui Marceline.
 Prințul Spațiului cu Bulgări - versiunea masculină a Prințesei Spațiului cu Bulgări.

Episoade  
Semnul * înseamna că acest episod nu a fost difuzat de Cartoon Network în România, din cauza unor scene ce ar putea conține scene neadecvate și exagerate.

Legături externe 
 Site-ul oficial
 Site-ul oficial în limba română

Seriale de televiziune din 2010
Seriale de animație
Cartoon Network
Desene animate